James Blake (1912-2002), conducteur de bus américain ;
 James Carlos Blake (1947-), écrivain américain né à Tampico ;
 James Blake (1979-), joueur de tennis américain ;
 James Blake (1988-), musicien britannique.
 James Blake, son premier album sorti en